Ženská dvouhra China Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo šedesát hráček. Z dvoukolové kvalifikace prošlo do hlavní soutěže osm tenistek. Obhájkyní titulu byla španělská světová čtyřka Garbiñe Muguruzaová, která ve 3. kole podlehla Petře Kvitové.

Semifinalistky z wuchanského turnaje Wuhan Open 2016, hraného v týdnu předcházejícím pekingské události – Petra Kvitová, Dominika Cibulková, Simona Halepová a Světlana Kuzněcovová, obdržely volný los do druhého kola.

Agnieszka Radwańská a Karolína Plíšková si 4. října 2016 zajistily, jako čtvrtá a pátá v pořadí, start na Turnaji mistryň. Ohájkyně titulu z Polka se tak kvalifikovala na závěrečnou událost poosmé a Češka poprvé.

25letá Kontaová si postupem do svého druhého finále na okruhu WTA Tour zajistila posun na 9. místo žebříčku WTA, v jeho vydání z 10. října 2016. Tím se stala první Britkou v elitní světové desítce od roku 1984 a Jo Durieové. Ženská tenisová asociace její sezónu zhodnotila jako nejpřekvapivější vzestup roku 2016.
 
Vítězkou se stala třetí nasazená Agnieszka Radwańská z Polska, která ve finále porazila za 1 hodinu a 36 minut britskou turnajovou jedenáctku Johannu Kontaovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala po triumfech v Šen-čenu a New Havenu třetí turnajové vítězství, které představovalo jubilejní dvacátý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý z pekingské udalosti.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu vítězná Polka uvedla: „Je to velice výjimečný moment; třetí finále a z toho druhý titul odtud. Byl to pro mě opravdu mimořádně povedený týden, který nemohl dopadnout lépe.“ Poražená z duelu Kontaová konstatovala: „Je to v pohodě! Jsem velice šťastná za své zlepšení v průběhu minulých několika let a doufejme, že budu stále překonávat více překážek.“

Nasazení hráček 

Čtyři semifinalistky z wuchanského turnaje Wuhan Open 2016 obdržely volný los do druhého kola.
  Dominika Cibulková
  Simona Halepová
  Světlana Kuzněcovová
  Petra Kvitová

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2016